Bogdanki peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Bogdanki, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Bogdanki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Bogdanki, un village de la voïvodie de Podlachie.